Котел з Гундеструпа — декорований сріблий котел, що датується приблизно I ст. до н. е., належить до пізньої латенської культури. За своїми розмірами не має аналогів серед предметів зі срібла, що збереглися від Європи залізного віку.

Виявлений в 1891 р. в розібраному на пластини виді в торфяному болоті коло поселення Гундеструп в окрузі Орс провінції Хіммерланд в Данії (). Переданий на зберігання в Національний музей Данії.

Діаметр котла становить 69 см, висота — 42 см. Зображення на котлі більш за все мають характер розповіді та ілюструють кельтський міф (можливо, про Кернунна).

Заслуговує на увагу зображення рогатих шоломів на пластинах котла. Такі елементи оздоблення у вигляді рогів були характерними для шоломів кельтської культури тих часів і серед фахівців іменуються антенами.

Примітки

Література 
 Kaul, F., and J. Martens, Southeast European Influences in the Early Iron Age of Southern Scandinavia. Gundestrup and the Cimbri, Acta Archaeologica, vol. 66 1995, pp. 111—161.
 Klindt-Jensen, O., The Gundestrup Bowl — a reassessment, Antiquity, vol. 33, pp. 161-9.
 Olmsted, G.S., The Gundestrup version of Táin Bó Cuailnge, Antiquity, vol. 50, pp. 95-103.
 Cunliffe, Barry (ed.), The Oxford Illustrated Prehistory of Europe, NY: Oxford University Press, 1994, 400—402.
 Green, Miranda J., Dictionary of Celtic Myth and Legend. (NY: Thames and Hudson, 1992, 108—100.

Посилання 

 Celtic Art & Cultures : detailed description of the cauldron
 Gundestrup Cauldron : origins of the cauldron and its place within Celtic culture

Кельтська культура